Beringerus ist der Name folgender Personen:

 Beringer (Abt von St. Blasien) (auch: Beringerus; † 1045), ab 934 Prior und von 946 bis 1045 Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald
 Beringer von Gamburg (Beringerus de Damminburc; * vor 1139, † um 1170), Burgherr der Burg Gamburg und einer der vier Stifter des Klosters Bronnbach
 Beringerus (Abt von Weihenstephan) 

Siehe auch:
 Beringer
 Berengar